Biografies:
 Wesley Brown (Manchester, 1979), jugador de futbol anglès.
 Wesley Crusher, personatge fictici de la sèrie Star Trek: La nova generació interpretat per Wil Wheaton.
 Wesley Lopes da Silva (Vila Velha, Espírito Santo, 1980), futbolista brasiler.
 Wesley Sneijder (Utrecht, 1984), futbolista neerlandès.
 Wesley Sulzberger (Beaconsfield, Tasmània, 1986), ciclista australià.
 John Wesley Powell (Mount Morris, Nova York, 1834 - Haven, Maine, 1902), soldat, geòleg i explorador estatunidenc.
 David Wesley (1970, San Antonio, Texas), jugador de bàsquet estatunidenc.
 Geografia:
 Wesley (Iowa)
 Wesley (Maine)
 Wesley Hills, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.